A 2001-es konföderációs kupa döntőjét 2001. június 10-én játszották Jokohamában. A két résztvevő Japán és az 1998-as világbajnok Franciaország volt. A mérkőzést 1–0-ra Franciaország nyerte, Patrick Vieira góljával.

A mérkőzés

Források 
 
 

FIFA Konföderációs Kupa
Konföderációskupa